Jack Ellis est un nom pouvant désigner:

 (1908-1994), gardien anglais de football
 (1912-2007), joueur anglais de rugby
Jack Ellis (1929-1994), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1946), homme politique américain en Géorgie
 (né en 1955), acteur de théâtre et de télévision britannique
 (né en 1978), écrivain et compositeur australien

Voir aussi

Ellis, Jack